Por Henrique VI pode estar à procura de:

Pessoas 
 Henrique VI da Germânia (1165-1197)
 Henrique VI do Luxemburgo (1240–1288)
 Henrique VI de Inglaterra (1421–1471)

Teatro 
Três peças de William Shakespeare sobre a vida e a época de Henrique VI:
 Henry VI, Part 1
 Henry VI, Part 2
 Henry VI, Part 3

Desambiguações de antropônimos